Hsu-nami — американская инструментальная рок-группа, основанная в 2005 году. Названа по имени основателя и фронтмена Джека Сю (), американца тайваньского происхождения, играющего на китайской народной скрипке эрху. Помимо эрху, в состав группы входят гитары, клавишные и ударные. В названии обыгрывается написание на английском слова tsu-nami "цунами", ассоциирующегося с Юго-Восточной Азией, родиной эрху и Сю - слово "цунами" было прозвищем Сю.

Группа была основана молодыми музыкантами, близкими к Колледжу Рамапо в городе Мауа, штат Нью-Джерси. Hsu-nami успели сыграть в легендарном клубе CBGB, выступали на разогреве у таких коллективов, как Yellowcard и Nightmare of You. В 2007 году вышел первый альбом группы Entering the Mandala. Международная известность пришла к группе после того, как на Олимпийских играх 2008 года в Пекине композиция Hsu-nami Rising of the Sun была использована как официальная мелодия мужской сборной Китая по баскетболу. В 2009 году был выпущен второй альбом группы, The Four Noble Truths.

Состав группы 
 Джек Сю — эрху
 Брент Бергхольм — гитара
 Деррил Селлерс — бас-гитара
 Джон Мэнна — ударные
 Дана Голдберг — клавишные (с 2009 г.)

Прежние участники 
 Винни Белькастро — ритм-гитара (2005—2007)
 Тони Эйчили — ритм-гитара (2008—2011)
 Адам Тот — клавишные (2005—2008)

Примечания 

Инди-рок-группы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы из Нью-Джерси